В парному розряді жіночого тенісного турніру Puerto Rico Open 1977, що проходив у рамках Туру WTA 1977, Розмарі Казалс і Біллі Джин Кінг виграли титул, у фіналі перемігши пару Лінкі Бошофф і Ілана Клосс 4-6, 6-2, 6-3.

Сіяні пари 

 Мартіна Навратілова /  Бетті Стов (1-ше коло)
 Лінкі Бошофф /  Ілана Клосс (фінал)

 Гелен Коулі /  Джоанн Расселл (чвертьфінал)
 Брігітте Койперс /  Маріс Крюгер (півфінал)

Основна сітка

Посилання 

Puerto Rico Open